Усачики серые () — род жуков из семейства усачей и подсемейства ламиин (Lamiinae).

Систематика 
Некоторые виды рода:

Примечания 

 
Роды жесткокрылых